Каштан Генри () — дерево или кустарник, вид рода  семейства .

В Англии культивируется с 1900 года.

Стоек против грибных болезней.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает центральные и западные районы Китая.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 25—30 м, с красноватыми, вначале опушёнными побегами.

Почки широко-яйцевидные. Листья от продолговато-яйцевидных до ланцетных, длиной 9—22 см, шириной 5—6 см, с усечённым или клиновидным основанием, с игловидными редкими зубцами, сверху блестящие, снизу желтовато-зелёные, опушённые лишь в молодости; боковых жилок 13—15 пар; черешок тонкий, длиной 1—1,5 см. Прилистники узко-ланцетные.

Плюска 2 см в диаметре, со слегка опушенными иглами. Пл. по 1 в плюске (редко 2—3),. округло-яйцевидные, остроконечные, 1.2—1.4 см выс. и диам.

Таксономия 
Вид Каштан Генри входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Буковые
Флора Восточной Азии
Плодовые деревья
Декоративные деревья
Орехоплодные растения
Таксоны растений, названные в честь людей